Фёдор Юрченко:
 Юрченко, Фёдор Маркович (1916—1999) — Полный кавалер ордена Славы.
 Юрченко, Фёдор Сергеевич (1913—1943) — Герой Советского Союза.